Тохумра — имя, которое носили некоторые ирландские святые:

 Тохумра из Килмора (Tochumra of Kilmore). Даты жизни неизвестны. Дева. Почитается в епархии Килмор, Ирландия. К ней обращаются с молитвами женщины во время трудов. Память 11 июня.
 Тохумра из Туама (Tochumra of Tuam). Даты жизни неизвестны. Титулярная святая в приходе Тохумрахт (Tochumracht), епархия Фенабор (Fenabore), иначе Килфенора. Память 11 июня.

Литература
 Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
 Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, Ramsgate. (1966). The Book of Saints. NY: Thomas Y. Crowell.
 Husenbeth, Rev. F. C., DD, VG (ed.). (1928). Butler's Lives of the Fathers, Martyrs, and Other Principal Saints. London: Virtue & Co.

Ссылки
 Кельтские и староанглийские святые
 Rev. Alban Butler The lives of the fathers, martyrs, and other principal saints ..., Vol. 6 

Святые Ирландии
Святые по алфавиту
Католические святые